Ел Аболиљо има више значења:

 Ел Аболиљо (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аболиљо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику